Marcin Kowalski (ur. 1977) – polski biblista
 Marcin Kowalski (ur. 1988) – polski judoka